Wolfarth ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wohlfarth (* 1994), deutsche Jazzmusikerin
 Bernd Wolfarth (* 1965), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Christian Wolfarth (* 1960), Schweizer Jazzschlagzeuger

Siehe auch:
 Wolfart
 Wohlfarth